Brace Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brace Hill (Delaware County, New York)
 Brace Hill (Warren County, New York)